Melrose Place – serie televisiva statunitense in onda dal 1992 al 1999 su Fox.
Melrose Place – serie televisiva statunitense in onda dal 2009 al 2010 su The CW.